Нову-Оризонти (порт. Novo Horizonte) — топоним.

 Нову-Оризонти (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Нову-Оризонти (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Нову-Оризонти (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. 
 Нову-Оризонти (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

Составные названия:
 Нову-Оризонти-ду-Норти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Нову-Оризонти-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Нову-Оризонти-ду-Уэсти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония.

Также:
  — бразильский футбольный клуб из Ипамери, штат Гояс.